Nkam kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Département du Nkam, departement, Kustregionen, 
 Nkam (vattendrag i Kamerun, Kustregionen), 

Robotskapade Kamerunförgreningar